Caquistocràcia, del grec κάκιστος (kàkistos), el pitjor i κράτος (kratos), govern, és un terme utilitzat en l'anàlisi i crítica política per designar un govern format pels més ineptes (els més incompetents, els menys qualificats i els més cínics) d'un determinat grup social.

La paraula es va fer servir per primer cop al  i amb un cert ús al , però és a principis del  quan s'ha estès la seva utilització als mitjans, sobretot lligada a la crítica dels governs populistes que han proliferat en diferents parts del món.

Referències 

Formes de govern